Кошай — топоним в России.

 Кошай — деревня в Малмыжском районе Кировской области.
 Кошай — прежнее название исчезнувшего села Андреева в Ленинском районе Крыма.
 Кошай — село в Сосьвинском городском округе Свердловской области.